Гран-при Италии () — один из старейших этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Непрерывно проводится с самого первого сезона «Формулы-1» и по сегодняшний день (наряду с Гран-при Великобритании). Все гонки Гран-при Италии «Формулы-1» традиционно проходят на автодроме Монца. Исключением стал лишь Гран-при Италии 1980 года, который был проведён на трассе в Имоле.

История 
Первый Гран-при Италии прошёл 4 сентября 1921 года в городе Брешиа. Но после того как в 1922 году был построен автодром Монца, все итальянские Гран-при стали проводиться именно на этой трассе.

C 1931 по 1939 год Гран-при Италии входил в предвоенный чемпионат Европы по автогонкам. В 1950 году, когда стартовал первый официальный сезон гонок «Формулы-1», именно на Гран-при Италии — заключительном этапе чемпионата — и определился самый первый чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1». С этого года итальянский Гран-при является неотъемлемой частью всех без исключения сезонов «Формулы-1» (так же, как и Гран-при Великобритании — первая гонка её первого сезона).

C  года все гонки Гран-при Италии «Формулы-1» проходят на трассе, расположенной в Монце. Исключением стал лишь Гран-при Италии 1980 года, который прошёл на трассе в Имоле.

Победители Гран-при Италии

Пилоты 
Три и более победы в Гран-при Италии (входивших в зачёт чемпионата мира Формулы-1)

Команды

По годам 
Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в чемпионат мира Формулы-1

Жёлтым цветом помечены Гран-при, входившие в предвоенный чемпионат Европы

Трассы проведения Гран-при 
Указаны только трассы гонок, входивших в чемпионат мира Формулы-1

См. также 
 Гран-при Сан-Марино
 Гран-при Тосканы
 Гран-при Эмилии-Романьи

Примечания

Ссылки 
 Один круг по трассе (видео)
 Онлайн Гран-при Формулы-1

 
Италия